Морлайтер (Morlaiter) — фамилия. Носители:

 Морлайтер, Грегорио (1738—1784) — итальянский скульптор.
 Морлайтер, Джованни Мариа (1699—1781) — итальянский скульптор и резчик по дереву.
 Морлайтер, Микеланджело (1729—1806) — итальянский живописец и скульптор.